Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 254001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 marca 2004 do 2 października 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

254001-254100

254101-254200

254201-254300

254301-254400

254401-254500

254501-254600

254601-254700

254701-254800

254801-254900

254901-255000

Przypisy 

Lista planetoid 254001-255000